Alex kan henvise til:

 Alex (fornavn) – kort navn for Alexander

 personer
 Alex (fodboldspiller, født 1976) – brasiliansk fodboldspiller
 Alex (fodboldspiller, født 1990) – brasiliansk fodboldspiller, der spiller i Silkeborg IF med det fulde navn Alexssander Medeiros de Azeredo
 Alex (missionær) – historisk person

 fiktive personer
 Alex (One Tree Hill) – figur i One Tree Hill
 Alex (Lost) – kaldenavn for Alexandra Rousseau i tv-serien Lost

 andet
 Alex (papegøje) – afrikansk grå papegøje, deltog i eksperiment omkring sprog